Полибино (усадьба в Псковской области)
 Полибино (усадьба в Липецкой области)